Achelis ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Achelis (1864–1939), deutscher Kaufmann und Bremer Politiker
 Ernst Christian Achelis (1838–1912), deutscher Theologe
 Friedrich Achelis (1840–1917), deutscher Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender des Norddeutschen Lloyd in Bremen
 Hans Achelis (1865–1937), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Henrich Nicolaus Achelis (1764–1831), Pädagoge und Prediger in Göttingen und Bremen
 Johann Achelis (1799–1869), 1832 Reeder in Bremen 
 Johann Daniel Achelis (1898–1963), deutscher Physiologe und Medizinhistoriker
 Johannes C. Achelis (1836–1913), deutscher Kaufmann und Bremer Senator 
 Thomas Achelis (1850–1909), deutscher Religionswissenschaftler, Pädagoge und Ethnologe
 Thomas Otto Achelis (1887–1967), deutscher Gymnasiallehrer, Historiker und Autor
 Werner Achelis (1897–1982), Schriftsteller und Psychotherapeut